Pogonoperca är ett släkte av fiskar. Pogonoperca ingår i familjen havsabborrfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsabborrfiskar
Pogonoperca